Marcus Furius Camillus är ett namn som burits av bland andra:

* Marcus Furius Camillus, romersk politiker
 Marcus Furius Camillus (konsul 8), romersk politiker
 Marcus Furius Camillus (arvalbroder), romersk politiker och präst
 Marcus Furius Camillus (prokonsul), romersk politiker, prokonsul i Africa 19-21